Hablar por hablar puede referirse a:
 Hablar por hablar un programa radial de la Cadena SER en España.
 Hablar por hablar un programa radial de Caracol Radio en Colombia.